Les Tavernes, localité de la commune suisse d'Oron, dans le canton de Vaud
 Les Tavernes est le titre du troisième tome de la série de bande dessinée Le Grimoire du petit peuple .

Homonymie de toponyme